Ла Полка 1 има више значења:

 Ла Полка 1 (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Полка 1, Марио Виљалобос (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику